Теодор Петерсон (; ) — шведский лыжник, участник Олимпийских игр в Ванкувере, серебряный призёр в спринте, а также бронзовый призёр в командном спринте на Олимпийских играх в Сочи 2014 года. Ярко выраженный специалист спринтерских гонок.

Карьера 
В Кубке мира Петерсон дебютировал в 2009 году, в январе 2010 года впервые попал в десятку лучших на этапе Кубка мира. 25 ноября 2011 года одержал первую победу в рамках Кубка мира, выиграв спринтерскую гонку классическим ходом на этапе в Куусамо. На его счету 12 попаданий на подиум на этапах Кубка мира. Лучшим достижением Петерсона в общем итоговом зачёте Кубка мира является 36-е место в сезоне 2009-10.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере стал 11-м в спринте и 15-м в командном спринте.

За свою карьеру участия в чемпионатах мира пока не принимал.

В марте 2020 года объявил о завершении карьеры.

Использует лыжи и ботинки производства фирмы Rossignol.

Ссылки 
 
 Профиль на sports-reference.com 

Лыжники Швеции
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года